Thymann ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Thymann (* 1974), dänischer Fotograf, Filmemacher, Wissenschaftler und Entdecker
 Poul Thymann (1888–1971), dänischer Ruderer